Calcagno puede hacer referencia a:

Eric Calcagno, sociólogo y político argentino.
Francesco Calcagno, fraile franciscano italiano.
Héctor Calcagno; actor argentino, más conocido como Héctor Calcaño.
Julio Calcagno, actor uruguayo.
Raimundo Calcagno, periodista y crítico de cine argentino.